Belägringen av Belgrad kan avse:

 Belägringen av Singidunum (488)
 Belägringen av Singidunum (504)
 Belägringen av Singidunum (584)
 Belägringen av Singidunum (630)
 Belägringen av Belgrad (827)
 Belägringen av Belgrad (971)
 Belägringen av Belgrad (1316)
 Belägringen av Belgrad (1382)
 Belägringen av Belgrad (1440)
 Belägringen av Belgrad (1456)
 Belägringen av Belgrad (1521)
 Belägringen av Belgrad (1688)
 Belägringen av Belgrad (1690)
 Belägringen av Belgrad (1717)
 Belägringen av Belgrad (1739)
 Belägringen av Belgrad (1789)
 Belägringen av Belgrad (dikt) – en dikt om belägringen 1789, av Alaric Alexander Watts
 Belägringen av Belgrad (opera) – en opera från 1791 av Stephen Storace
 Belägringen av Belgrad (1804)
 Belägringen av Belgrad (1806)
 Belgradoffensiven (1944)